«Renthe Mathe» puede referirse a:
 Renthe Mathe, 1ª y única sección comunal de la comuna haitiana de Baptiste.
 Renthe Mathe, 1ª sección comunal de la comuna haitiana de Belladère.